Подстава (фильм, 1949) — фильм Роберта Уайза
 Подстава (фильм, 2002) — фильм Дэниел Питри мл.
 Подстава (фильм, 2007) — фильм Джона Херцфельда
 Подстава (фильм, 2008) — фильм Джонатана Диллона
 Подстава (фильм, 2011) — фильм Майка Гюнтера
 Подстава (сериал, 2003) — американский сериал 2003—-2012 годов.
 Подстава (сериал, 2012) — российский сериал 2012 года.